Alfajarín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alfajarín (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Alfajarín (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar